Die Auszeichnung Spieler des Monats der Serie A ist eine monatliche Auszeichnung, welche den besten Fußballer der Serie A für den jeweils abgelaufenen Monat ehrt. Erstmals wurde die Auszeichnung im September 2019 an Franck Ribéry vergeben. Im September 2021 verkündete EA Sports mit ihrer Spieleserie FIFA eine Partnerschaft mit der Serie A, welche auch eine Zusammenarbeit bei der Vergabe der Spieler des Monats-Auszeichnung beinhaltet. Seitdem ist die Auszeichnung auch unter dem Namen EA Sports Player of the Month bekannt.

Liste der Gewinner

Ranglisten der Gewinner 

Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. Fettgedruckte Spieler und Vereine sind derzeit in der Serie A aktiv.

 AIC-Spieler des Monats 
Neben der offiziellen Auszeichnung der Serie A, ehrt auch die Fußballspielervereinigung Associazione Italiana Calciatori in Kooperation mit dem Sportmagazin L'Ultimo Uomo seit August 2018 einen Spieler des Monats der Serie A. Der Spieler des Monats wird direkt von den Fußballern aus der Serie A, B und C gewählt. Als Grundlage dafür dient eine Auswahlliste mit vier Namen, welche zuvor vom AIC-Redaktionsteam bestimmt wird.

Ranglisten der Gewinner

Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. Fettgedruckte Spieler und Vereine sind derzeit in der Serie A aktiv.

Siehe auch 

 Serie A
 Serie-A-Liga-Awards

Weblinks 
 Homepage der Serie A
 Homepage des EA Sports Player of the Month
 Homepage der Fußballspielervereinigung Associazione Italiana Calciatori
 Homepage des Sportmagazins L'Ultimo Uomo

Einzelnachweise 

Ehrung (Fußball)
Sportliche Auszeichnung (Italien)
Serie A
Erstverleihung 2019
Fußball (Italien)